Karl von Arnswaldt oder Carl von Arnswaldt ist der Name folgender Personen:

* Karl von Arnswaldt (Schriftsteller) (Carl von Arnswaldt; 1869–1897), Jurist, Agrarwissenschaftler und Schriftsteller
 Karl Friedrich Alexander von Arnswaldt (Alexander von Arnswaldt; 1768–1845), deutscher Jurist, königlich hannoverscher Staatsminister, Kurator der Georg-August-Universität in Göttingen und Wissenschaftspolitiker
 Karl August Bernhard von Arnswald (Carl August Bernhard von Arnswaldt; Berhard von Arnswaldt; 1840–1877), deutscher Hauptmann, Maler und Radierer, siehe Bernhard von Arnswald